Ein Bezirksvorort bezeichnet in der Verwaltung des Burgenlands den Sitz einer Bezirkshauptmannschaft.

Liste der Bezirksvororte 

 Güssing (Bezirk Güssing)
 Jennersdorf (Bezirk Jennersdorf)
 Mattersburg (Bezirk Mattersburg)
 Neusiedl am See (Bezirk Neusiedl am See)
 Oberpullendorf (Bezirk Oberpullendorf)
 Oberwart (Bezirk Oberwart)

Siehe auch 

 Bezirkshauptmannschaft; :Kategorie:Bezirkshauptstadt in Österreich
 Kreisstadt (Deutschland)
 County Seat (USA, Kanada)

Verwaltungsgliederung Österreichs
Burgenland